HGÜ steht für:

 Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung, Verfahren der elektrischen Energieübertragung mit hoher Gleichspannung
 Haager Übereinkommen über Gerichtsstandsvereinbarungen, siehe Haager Konferenz für Internationales Privatrecht

Abkürzung